Angelica pachyptera är en flockblommig växtart som beskrevs av Avé-lall. Angelica pachyptera ingår i släktet kvannar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kvannar
pachyptera